Bačka (landstreek), landstreek in Midden-Europa, gelegen in de Grote Hongaarse Laagvlakte en begrensd door de Donau en de Tisza
Bačka (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
Bačka (Slowakije), gemeente in de regio Košice

Zie ook
Backa (doorverwijspagina)